UNC45B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 17-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 931 амінокислот, а молекулярна маса — 103 733.

Кодований геном білок за функціями належить до шаперонів, білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, міогенез, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки